Velež, vapnenačka planina u istočnoj Hercegovini, istočno od grada Mostara i rijeke Neretve.
 Velež (planina, Zavidovići)

Bosanskohercegovački nogometni klubovi:
 FK Velež Mostar, iz Mostara 
 FK Velež Nevesinje, iz Nevesinja